Gundelfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gundelfinger, eigentlich Friedrich Leopold Gundelfinger (1880–1931), deutscher Dichter und Literaturwissenschaftler
 Julius von Gundelfinger, auch Gyula Gundelfinger (1833–1894), karpatendeutsch-ungarischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Sigmund Gundelfinger (1846–1910), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Gundelfingen